Аранда () — гибридный род семейства Орхидные.

Образован путём скрещивания растений из двух родов относящихся к подсемейству Эпидендровые: 
Арахнис × Ванда.

Представители этого рода популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, широко представлены в ботанических садах. Цветки часто используются для срезки.

Аббревиатура названия рода — Aranda.

Морфологическое описание 
Моноподиальные растения средних или крупных размеров.

Листья узкие, обычно тёмно-зелёные.

Цветоносы многоцветковые, расположены, как правило горизонтально.

Цветки разнообразны по форме и окраске, часто ароматные.

В культуре 
Температурная группа — тёплая.

Посадка в корзинку для эпифитов, или горшок.

Растения светолюбивы, активно цветут только при наличии яркого солнечного света. В условиях квартир культивируют на окнах южной ориентации.

В основном используется микроклональное размножение.

Некоторые грексы 
 Aranda Deborah = Arachnis hookeriana × Vanda lamellata
 Aranda Noorah Alsagoff = Arachnis hookeriana × Vanda Dawn Nisimura

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Комнатные растения
А